Honda F1 je moštvo Formule 1.

Prvič v Formuli 1 (1963-1969) 
Honda je svet Formule 1 presenetila, ko se je v sezoni 1963 udeležila svetovnega prvenstva Formule 1, le tri leta po tem ko je izdelala svoj prvi cestni avtomobil. Že v sezoni 1965 so dosegli svojo prvo zmago, in sicer Američan Richie Ginther na Veliki nagradi Mehike. Dve sezoni kasneje, na Veliki nagradi Italije 1967 je John Surtees dosegel drugo Hondino zmago, nato pa so se po sezoni 1969 umaknili iz Formule 1.

Drugič kot dobavitelj motorjev (1983-1992) 
V Formulo 1 so se kot opremljevalci z motorji vrnili v sezoni 1983. Njihovi motorji so bili sinonim za moč in zanesljivost in bili udeleženi pri šestih konstruktorskih (Williams med sezonama  in , McLaren med sezonama  in ) in petih [[Seznam svetovnih prvakov-voznikov Formule 1|dirkaških naslovih (Nelson Piquet , Ayrton Senna , -, Alain Prost ). Po koncu sezone 1992 so se spet umaknili iz Formule 1 s kar 71 zmagami.

Tretjič ponovna vrnitev (2006-2008) 
Pred sezoni 2006 se je Honda ponovno vrnila v Formulo 1 z nakupom večinskega deleža v BARu. Jenson Button je dosegel zmago na kaotični dirki za Veliko nagrado Madžarske, ter tretji mesti na Velikih nagradah Malezije in Brazilije. Skupaj z Brazilcem Rubens Barrichello sta moštvu priborila četrto mesto v prvenstvu, čeprav so morda po odličnih rezultatih na zimskih testiranjih pred sezono lahko pričakovali več. Po  se je Honda umaknila iz Formule 1, lastnik moštva pa je z menedžerskim prevzemom postal Ross Brawn, ki ga je preimenoval v Brawn GP.

Rezultati

Zmage 
 Velika nagrada Mehike 1965
 Velika nagrada Italije 1967
 Velika nagrada Madžarske 2006

Najboljši štartni položaji 
 Velika nagrada Italije 1968
 Velika nagrada Avstralije 2006

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Dobavitelji motorjev Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1964
Športna moštva, razpuščena leta 2008